Couvent des Calvairiennes d’Angers ;
 Couvent des Calvairiennes de Chinon ;
 Couvent des Calvairiennes de Machecoul ;
 Couvent des Calvairiennes de Mayenne ;
 Couvent des Calvairiennes de Redon ;
 Couvent des Calvairiennes de Saint-Cyr à Rennes.